Thunig ist der Familienname folgender Personen:

Ewald Thunig (1897–1991), deutscher Politiker (KPD/SPD)
Rudolf Thunig (1899–1983), deutscher Politiker (KPD/SED)